

Cristianismo 
Apresentação de Jesus no Templo — festividade litúrgica também conhecida como Dia da Candelária

Títulos marianos 
Nossa Senhora da Luz — ou Nossa Senhora da Candelária ou Virgem da  Candelária
Nossa Senhora da Candelária (Ilhas Canárias)

Igrejas
Basílica da Candelária — em Candelaria, Canárias, Espanha
Igreja de Nossa Senhora da Candelária — na cidade do Rio de Janeiro, Brasil
Igreja de Nossa Senhora das Candeias (Candelária) — no concelho de Ponta Delgada, Açores

Geografia

Argentina
Candelaria (Misiones) — cidade
Candelaria Sud — comuna da província de Córdoba

Brasil
Candelária (Rio Grande do Sul) — município
Nova Candelária — município do Rio Grande do Sul

Colômbia
Candelaria (Atlántico) — cidade
Candelária (Medellín) — comuna da cidade de Medellín

El Salvador
Candelaria de la Frontera — no departamento de Santa Ana
Candelaria (El Salvador) - em Cuscatlán

México
Candelaria (departamento) — na província de Misiones
Candelaria (Campeche) — município
Estação Candelaria — estação de metropolitano da Cidade do México

Portugal (freguesias dos Açores)
Candelária (Madalena) — na ilha do Pico
Candelária (Ponta Delgada) — na ilha de São Miguel

Outros países
Candelaria (Canárias) — município espanhol na província de Santa Cruz de Tenerife
Candelaria (Cuba) — cidade cubana na província de Pinar del Rio
Candelaria (Lempira) — cidade hondurenha
Candelaria (Venezuela) — município venezuelano no estado de Trujillo

Outros usos
Candelaria barbouri — espécie de lagarto fóssil descoberto em Candelária, Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos